Fabas kan syfta på:
 Fabas, Ariège
 Fabas, Haute-Garonne
 Fabas, Tarn-et-Garonne